Bierkartell bezeichnet:
 Bierkartell (Schweiz)
 Bierkartell (Deutschland)